„Anteo” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez okręty Marina Militare:
 „Anteo” (A5306) – okręt desantowy typu LST z okresu II wojny światowej, ex-amerykański USS „Alameda County” (LST-32), zakupiony w 1962 roku
 „Anteo” (A5309) – okręt ratowniczy okrętów podwodnych z lat 70. XX wieku

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Nazwy włoskich okrętów